

Красна Слобода — селище міського типу, Мінська область

Красна Слобода — село, Кулундинський район, Алтайський край
 Красна Слобода — присілок, Суразький район, Брянська область

Красна Слобода — село, Білогірський район Автономна Республіка Крим